«Поэтическое сердце России (есенинский экслибрис)» — монография по есенинскому книжному знаку в двух томах тульского библиофила, коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского. В неё включены в качестве иллюстраций 431 графическая миниатюра по есенинской теме, которые выполнили 150 отечественных художников-графиков. Автор выбрал и описал лучшие экслибрисы по есенинской теме, начиная с первого есенинского экслибриса, выполненного в 1947 году московским графиком К. И. Теодоровичем. Подавляющее большинство из этих графических миниатюр — портретные (иконографические). На них можно увидеть прижизненные портреты поэта, его портреты созданные, лучшими отечественными графиками, а также портреты многих людей, с кем Сергей Есенин общался по жизни. Есениниана обширна и многотемна. И не удивительно, ведь творчество Сергея Есенина пришлось на трагический период в истории России, он был современником невиданной эпохи трагической ломки человеческих отношений.

Монография 
«Поэтическое сердце России (есенинский экслибрис)» в двух томах. Тула. «Тульский полиграфист». 2016. (т. 1 — 646 с.; т. 2 — 624 с.). ISBN 5-85229-108-5.

Источники 
 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.

 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки.

Литература 
 Е. Г. Шаин «Есенин и сегодня сегодняшний» [монография Э. Д. Гетманского «Поэтическое сердце России (есенинский экслибрис)»].

 М. Е. Лаврова «Коллекция советского экслибриса Э. Д. Гетманского, как явление современной культуры». Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Книжный знак: история и современность». Международный союз книголюбов. М., 2006. c.133..

 М. А. Волчкова «Э. Д. Гетманский. Жизнь в искусстве экслибриса». Сборник материалов научно-практической конференции «Гений места: Выдающиеся деятели тульского края — городу и миру» Тула 2014. с.187..

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке